Feick ist der Familienname folgender Personen:

Arne Feick (* 1988), deutscher Fußballspieler
Ernst Feick (1911–2007), deutscher Handballspieler und -funktionär, ehemaliger Präsident des Deutschen Handballbundes 
Gustav Feick (1904–1983), deutscher Volkswirt und Politiker (SPD)
Otto Feick (1890–1959), deutscher Schlosser und Erfinder des Rhönrades
Rudolf Feick (1900–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
Volker Feick (* 1939), hessischer Politiker (CDU) und ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags